Hanson je lahko:
 Hanson (priimek)  Kristijan Henrik Hanson (1790–1863), nemški slikar, deloval tudi na Slovenskem

 Kraji
Hanson, Kentucky
Hanson (town), Massachusetts
Hanson (CDP), Massachusetts
okrožje Hanson, Južna Dakota

 Drugo
 Hanson (ameriška skupina)
 Hanson (britanska skupina)
 Hanson Robotics